Абани́лья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Орьенталь. Занимает площадь 236,6 км². Население — 6 127(на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Название происходит от арабского al-Bayada — «белый город». В XIII веке был известен как Фаванелла. Город называют Мурсийской Палестиной, так как рядом с городскими бульварами, используя недостаточную влажность почв, растут пальмы, формируя маленькие оазисы.

Климат жаркий летом и мягкий зимой с нерегулярными осадками (300 мм в год). Культивируются миндаль, оливки, виноград, абрикосы, персики, лимоны. Месторождения гипса и мрамора.

Наибольшее число жителей было зафиксировано в 1970 году — 8675 чел. В настоящее время 9 % населения составляют иностранцы (англичане и марокканцы).

Среди достопримечательностей — церковь Сан Хосе (XVIII в.), памятник «Сердце Иисуса», полуразрушенная готическая церковь Сан Бенито. Ежегодно проходит международный фестиваль фольклора.

Город-побратим — Виллербан (Франция).

Покровителями города считаются святой Иосиф Обручник и ла Сантисима Крус.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento
 Mapa de Abanilla (Google Maps)
 Foro de encuentro de Abanilla
 Rio Chícamo
 Абанилья Новости и информация

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии